Ökrös románul (Ucuriș), település Romániában, Bihar megyében
 Ökrös, régi magyar családnév